Bloem (plant), in het Engels flower genoemd
 Flower (computerspel), een computerspel uit 2009
 Flower (film), een film uit 2017 van regisseur Max Winkler
Singles
 Flower (single van Soundgarden), single uit 1989
 Flower (single van Kylie Minogue), single uit 2012
Personen
 William Henry Flower, Brits zoöloog
 Ann Flower, Nederlands honderdplusser
 George 'Buck' Flower, Amerikaans acteur en filmproducent
 Gilly Flower, Brits actrice
 Co Flower, Vlaamse cabaretière met als echte naam Maria Van Hoorenbeeck
 Hans Flower, Vlaams pianist met als echte naam Gaston De Vester
 Flower Tucci, Amerikaanse pornoster

Zie ook 
 Flowers (doorverwijspagina)